Чемпионат мира по фехтованию 2016 проходил 25-27 апреля в Рио-де-Жанейро, Бразилия  под эгидой Международной федерации фехтования. На турнире были разыграны награды в командных первенствах по фехтованию на саблях среди мужчин и рапирах среди женщин, так как эти виды не входили в программу Олимпийских игр 2016 года. Это первенство стало первым чемпионатом мира, прошедшим на территории Южной Америки.

Медали

Общий зачёт

Мужчины

Женщины

Соревнования

Мужчины

Командная сабля

Итоговое положение

Женщины

Командная рапира

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте FIE 

2016
Апрель 2016 года
Фехтование
Чемпионаты мира в Бразилии
Международные спортивные соревнования в Рио-де-Жанейро
Чемпионаты мира в 2016 году